2 miejscowości w Polsce: 
 Orchówek – w l. 1973-1992 dzielnica Włodawy, obecnie wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Włodawa 
 Orchówek – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Orchowo

Zobacz też: Orchowo